Dugrand peut désigner :
 Alain Dugrand (1946-),  journaliste, voyageur et écrivain français ;
 Raymond Dugrand (1925-1917), géographe français ;
 René Dugrand (?-?), résistant français.